Громадський рух «Спротив» (2004—2005)
 Молодіжний рух «Спротив» (з 2010)